Jerzy Biechoński (1892–1940) – polski policjant
 Jerzy Biechoński (1918–1944) – polski wojskowy